В данный список самых длинных вантовых мостов включены все завершённые автомобильные и железнодорожные мосты, длина основного пролёта (расстояние между двумя опорами) которых составляет 370 м и более.

Список 

Из нижеследующего списка в 79 мостов КНР держит первенство по количеству мостов — 34 (в том числе 3 в Гонконге), а также все 4 из 4 строящихся. Россия представлена в позициях 1, 9, 70, 71 и ниже, из которых первые два были построены к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.

Список крупнейших строящихся мостов

См. также 

 Список самых длинных висячих мостов.

Длинные
Вантовые мосты
Рейтинги